Pierwszy arbitraż wiedeński
 Drugi arbitraż wiedeński